Kleines Schloss steht für
Kleines Schloss (Blankenburg)
Kleines Schloss (Park Babelsberg)
Kleines Schloss (Wolfenbüttel)
Kleines Schloss in Nowy Duninów, Landkreis Płock, Woiwodschaft Masowien, Polen
Siehe auch:
 Kleine Burg